El vocablo columna (del latín columna) designa diversos elementos que suelen tener en común su carácter alargado y vertical, tales como:

Arquitectura

Columna es un soporte vertical de gran altura respecto a su sección transversal.
Columna conmemorativa, una columna erigida con motivos monumentales o conmemorativos.

Tipografía

Columna tipográfica, un bloque vertical de texto colocado en una página.

Botánica

 Columna o ginostemo es una estructura reproductiva de las orquídeas.

Cristianismo

 Columna de la flagelación donde Jesucristo recibió los azotes tras su arresto.

Física

 Columna de agua es una unidad de medida de presión.
 Columna térmica es una corriente ascendente de aire caliente.

Geología 

 Columna es una formación rocosa típica de las cavernas.
 Disyunción columnar es una estructura formada por el enfriamiento de lava o magma.
 Columna eruptiva es el chorro de gas que precede a una erupción volcánica.
 Columna estratigráfica es la representación de los estratos superpuestos verticalmente en un terreno.

Informática

Columna de una base de datos es un conjunto de datos de un mismo tipo.
Columna de una hoja de cálculo es un conjunto de celdas alineadas vertical. Mente

Matemáticas

Columna de una matriz o un vector columna

Medicina

 Columna vertebral es una estructura osteofibrocartilaginosa articulada que forma parte del esqueleto.

Militar

 Columna militar es un modo de formación de tropas, y por extensión, una unidad militar:
Columna Prada
Columna Mangada
Columna Connolly
Columna del Rosal
Columna Prestes,  movimiento político militar brasileño.

Música

 Columna de aire es el volumen de aire que vibra dentro de un instrumento de viento.

Política

 Quinta columna, expresión para referirse a movimientos de resistencia.

Prensa

 Columna es una artículo de opinión de temas variados, firmado por un columnista.

Química

 Columna o torre es una instalación que se usa para realizar determinados procesos.

Solidaridad
Columna de los mil, cadena humana realizada en 2008 en solidaridad con el Sáhara Occidental.

Francmasonería
columna (masonería)

Enlaces externos